Urban Dead é um jogo de interpretação online e massivo para múltiplos jogadores totalmente baseado em HTML (ou seja, jogado diretamente do navegador), criado por Kevan Davis.

O jogo se passa na cidade fictícia de Malton, aonde um vírus foi liberado, e pessoas começaram a se transformar em zumbis, forçando o governo a pôr a cidade em quarentena pelo exército, que bloqueou suas fronteiras e pretende além de matar os zumbis, eliminar os saqueadores e forçar os civis que insistem em ficar na cidade a deixar suas casas.

Características 

Outro fato que chamou a atenção dos jogadores, além dele ser gratuito, são as chamadas "Action Points", ou simplesmente "APs". A cada meia hora que se passa todo jogador recebe 1 AP, para um total de cinquenta, e quando esses pontos acabam o jogador não pode fazer mais nada, já que precisam delas para executar ações, desde abrir portas até dar tiros, ou executarem buscas por munição ou outros itens. Isso limita o quanto cada pessoa pode jogar por dia, tornando o jogo mais justo.

Urban Dead foi lançado em julho de 2005, e em janeiro de 2006 já conta com 350,000 personagens registrados, desses cerca de 50,000 são ativos. O jogo está em open beta, o que significa que atualizações não são incomuns de acontecer.

Classes dos personagens 

Novos jogadores podem iniciar o jogo como sobreviventes (civis, militares ou cientistas) ou zumbis. Cada um dos lados tem suas próprias vantagens. Os sobreviventes por exemplo, conseguem se comunicar por texto, e são duas vezes mais rápidos do que zumbis iniciantes. No entanto devem procurar manter-se num abrigo durante a noite, já que se dormirem ao relento podem acabar mortos pelas hordas de mortos-vivos que andam pelas ruas. Já os zumbis, apesar de serem mais lentos e não conseguirem se comunicar de forma consistente, são "imortais", já que se mortos, podem simplesmente levantar novamente.

Durante o jogo também se pode mudar de lado. Humanos mortos podem levantar de novo como parte das hordas de mortos-vivos, e zumbis que querem experimentar a vida novamente podem ser ressuscitados por sobreviventes que possuam uma seringa de "revivificação".

Ligações externas

 Site Oficial do jogo Urban Dead
 Wiki oficial voltada ao jogo Urban Dead
 Mapa não oficial da cidade de Malton
 Fórum original do jogo Urban Dead
 Fórum não oficial do jogo Urban Dead
 Wiki de Dicas Curtas em Português

Jogos eletrônicos de 2005
MMORPG
Jogos eletrônicos com zumbis
Jogos eletrônicos de navegador